Села:
 Пархомівка — Вінницька область, Іллінецький район
 Пархомівка — Київська область, Білоцерківський район
 Пархомівка — Миколаївська область, Новобузький район
 Пархомівка — Сумська область, Тростянецький район
 Пархомівка — Харківська область, Краснокутський район